Alter do Chão
 Alter Bridge
 Alter Pedroso
 Castelo de Alter Pedroso
 Alter do Chão (freguesia)
 Alter-Real

Desambiguações de topônimos